Ludwig von Baden ist der Name folgender Personen:

 Ludwig I. (Baden)  (1763–1830), Großherzog von Baden
 Ludwig II. (Baden) (1824–1858), Großherzog von Baden
 Ludwig Wilhelm (Baden-Baden) (Türkenlouis; 1655–1707), Markgraf von Baden-Baden und Feldherr
 Ludwig Wilhelm von Baden (1865–1888), Großherzoglicher Prinz